

Patronyme 

 André Grétry (1741-1813), compositeur d'opéras ;
 Jeanne-Marie Grandon Grétry (1746-1807), femme du précédent, peintre française ;
 Lucile Grétry (1772-1790), fille des précédents, compositrice française.

Toponyme 
 Musée Grétry, voie belge de Liège ;
 Rue Grétry, voie française de Nantes ;
 Rue Grétry, voie française de Paris ;
 (3280) Grétry, astéroïde.